Торрубия-дель-Кастильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча. Занимает площадь 17,18 км². Население — 42 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки